DPH sun unas siglas que pueden referirse a:

la Diputación Provincial de Huesca, corporación supramunicipal en España.
la Prueba de penetración dinámica pesada, por las siglas en inglés de esta prueba de reconocimiento geotécnico.